Corozo ist der Familienname folgender Personen:

 Ian Corozo (* 1998), ecuadorianischer Hürdenläufer
 Washington Corozo (* 1998), ecuadorianischer Fußballspieler
 Yason Corozo (1987–2015), ecuadorianischer Fußballspieler